Encinedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encinedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Encinedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar